Die Baureihe 446 bezeichnet folgende Baureihen:

 Bombardier Twindexx Vario
 Mittelwagen des Stadler Kiss
 Britische Klasse 445/446
 RENFE-Baureihe 446